A Copa Davis de 1961 foi a 50ª edição do mais importante torneio do tênis masculino de seleções. Participaram da competição 42 equipes, sendo 28 na Zona Europeia, 7 na Zona Americana e 7 na Zona do Leste.

Os Estados Unidos derrotaram o México na final da Zona Americana, a Itália bateu a Suécia na final da Zona Europeia e a Índia derrotou o Japão na final da Zona do Leste. A atual campeã Austrália venceu a Itália no Desafio Final. A final foi disputada no Kooyong Stadium em Melbourne, Austrália, de 26 a 28 de dezembro.

Zona Americana

Zona do Leste (Oriental)

Zona Europeia

Interzonal

Desafio Final

Fonte
 

1961
1961 no tênis